Izumi bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Osaka: Izumi (Osaka)
 eine Stadt in der Präfektur Kagoshima: Izumi (Kagoshima)
 eine ehemalige Provinz in der Gegend der erstgenannten Stadt: Provinz Izumi
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Izumi (Fukushima) (heute: Iwaki)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Izumi (Han)
 einen Stadtbezirk von Sendai: Izumi-ku (Sendai)
 einen Hauptgürtelasteroiden: (6089) Izumi
 ein Stadtviertel im Stadtbezirk Suginami der Stadt Tokio
 einen Geschützten Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Esmeralda (Schiff, 1883)
 eine japanische Fähre: Izumi (Schiff, 2014) 
 ein japanischer Vorname oder Familienname, siehe Izumi (Name)